Ein Konvoi ist:
 ein Verband (Verkehr) von Schiffen oder Landfahrzeugen, die eine gemeinsame Reise durchführen. Synonyme oder spezielle Formen des Fahrzeugkonvois sind Geleitzug, Kolonne (Militär), Verband (Straßenverkehr)
 militärischer Verband, siehe Eskorte
 Konvoi (Kernkraftwerk), eine Baureihe von Kernkraftwerken

Siehe auch:
 Convoy
 Convoy Range, Gebirge im Viktorialand, Antarktika
 Konvoischifffahrt